Мекленбу́ргская бу́хта (, ) — морская бухта в юго-западной части Балтийского моря, между немецким берегом на юге, и датскими островами Фальстер и Лолланн на севере. Ограничена на западе островом Фемарн, где она сливается с Кильской бухтой, а с востока полуостровом Дарс. Площадь бухты составляет примерно 3500 км².

Включает в себя также более мелкие бухты: Любекскую и Висмарскую.

Крупнейшими портами являются ганзейские города Любек, Росток и Висмар.

Экономика 
Залив имеет большое значение для морских перевозок в регионе, через него ежегодно проходят свыше 63200 судов. В связи с увеличением трафика в области, возникают серьёзные опасения по поводу потенциального загрязнения окружающей среды.

Заливы Германии
Заливы Балтийского моря
Мекленбург